Костому́кша — топоним в Республике Карелия.

 Костомукша — город в Республике Карелия Российской Федерации. Образует Костомукшский городской округ.
 Костомукша —  аэропорт местных воздушных линий города Костомукша.
 Костомукша-Пассажирская — промежуточная грузовая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 80,51 км линии Ледмозеро — Костомукша — госграница.
 Костомукша-Товарная — промежуточная пассажирская железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 90,36 км линии Ледмозеро — Костомукша — госграница.